Slovo ústí je obecné pojmenování pro vyústění něčeho někam – například ústí hlavně nebo ústí řeky.

název nese více míst

 Sezimovo Ústí, město v okrese Tábor
 Ústí (okres Vsetín), obec v okrese Vsetín
 Ústí (okres Jihlava), obec v okrese Jihlava
 Ústí (okres Přerov), obec v okrese Přerov
 Ústí nad Labem, město v okrese Ústí nad Labem
 Ústí nad Orlicí, město v okrese Ústí nad Orlicí
 Ústí (Stará Paka), část obce Stará Paka v okrese Jičín
 Svinoústí, město v Polsku
 Ústí (Kočov), část obce Kočov v okrese Klatovy
 Ústí (Živohošť), bývalá část bývalé obce Živohošť v Povltaví

jiný význam
 ústí, říční útvar – vyústění říčního toku do jiného říčního toku či do vodní plochy
 ústí – české sloveso ústit v neinfinitivním tvaru v přítomném čase – znamená vyúsťovat
 Killianovo ústí – přechod hltanu do jícnu

Externí odkazy